005 può riferirsi a:

Codici 
 005 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Meudon, in Francia

Videogiochi 
005 – videogioco SEGA